Национальный совет — наименование парламента или одной из палат парламента в некоторых государствах:
 Национальный совет Австрии — нижняя палата парламента Австрии.
 Национальный совет Бутана — верхняя палата парламента Бутана.
 Национальный совет (Италия) — временный неизбирательный орган в Италии после Второй мировой войны.
 Национальный совет Монако — однопалатный парламент Монако.
 Национальный совет Намибии — верхняя палата парламента Намибии.
  — верхняя палата парламента Непала.
  — орган местного самоуправления в Польше в 1952—1989 годах.
 Национальный совет Швейцарии — нижняя палата парламента Швейцарии.
 Палестинский национальный совет — однопалатный парламент в Палестине.